HMS Sikh ha sido el nombre de tres buques de la Royal Navy británica en honor al grupo étnico-religioso homónimo de la India durante el dominio británico del subcontinente:

  fue el nombre asignado al torpedero N.º 5, botado por la Real Marina India en 1889, transferido a la Royal Navy en 1892, fue renombrado N.º 105 en 1901 y vendido en 1920.
  fue un destructor de clase S botado en 1918 y vendido en 1927.
  fue un destructor de clase Tribal botado en 1937 y hundido en 1942.

Nombres de buques británicos